Collegio elettorale di Imola  – collegio elettorale del Regno di Sardegna per la Camera dei Deputati
 Collegio elettorale di Imola – collegio elettorale del Regno d'Italia per la Camera dei Deputati
 Collegio elettorale di Imola – collegio elettorale della Repubblica Italiana per la Camera dei Deputati
 Collegio elettorale di Imola – collegio elettorale della Repubblica Italiana per il Senato della Repubblica